Forbidden Love puede referirse a:

Literatura 
 Forbidden Love (2003), novela de Norma Khouri.

Música 
 «Forbidden Love» (1994), canción de Madonna del álbum Bedtime Stories.
 «Forbidden Love» (2005), canción de Madonna del álbum Confessions on a Dance Floor.
 «Forbidden Love» (n/d), canción de Madleen Kane.